Detta är en säsongslista för den svenska TV-serien Vintergatan.

Översikt

Vintergatan 5a: 2000

Rollfigurer 
Mira Ardiles - Philomène Grandin
 Glen Johnson - Wilson D Michaels
 Henrik Gjöres - Pelle Hanæus
 Peo Persson/Kapten Zoom/Melvis - Anders Linder
 Femman - Jonas Sykfont
Aliens röst - Thomas Hellberg

Mindre rollfigurer 
 Ulla - Christina Göransson
 Taxichefen Agusto - Per-Axel Gjöres

Vintergatan 5a började på en tisdag så första veckan sändes endast fyra avsnitt.

Vintergatan 5b: 2001

Rollfigurer 
Glen Johnson - Wilson D Michaels
Henrik Gjöres - Pelle Hanæus
Mira Ardiles - Philomène Grandin
Peo Persson / Kapten Zoom - Anders Linder
 Irina Teresjkova - Ingela Schale
Garsson/Femman/Benke Bengtsson - Jonas Sykfont
Gaia - Inga Sarri
Ulla - Christina Göransson

När avsnitt 42 skulle sändas blev det ett fel i sändarnätet så både avsnitt 42 och 43 sändes den 8 augusti.

Tillbaka Till Vintergatan Säsong 1: 2003

Rollfigurer 
Peo Persson/Kapten Zoom - Anders Linder
Garsson / Femman - Jonas Sykfont
Glen Johnson - Wilson D Michaels
Henrik Gjöres - Pelle Hanæus
Mira Ardiles - Philomène Grandin
Aliens röst - Thomas Hellberg

Mindre rollfigurer 

Ulla - Christina Göransson
Gaia - Inga Sarri
Taxichefen Agusto - Per-Axel Gjöres

Den 6 juni sändes inget avsnitt p.g.a. direktsänt nationaldagsfirande från Skansen.

Tillbaka Till Vintergatan Säsong 2: 2004

Rollfigurer 
Peo/Kapten Zoom/Melvis - Anders Linder
Garsson/Femman/Benke Bengtsson - Jonas Sykfont
Mira Ardiles - Philomène Grandin
Glen Johnson - Wilson D. Michaels
Henrik Gjöres - Pelle Hanaeus
Irina Teresjkova - Ingela Schale
Gaia - Inga Sarri
Ulla - Christina Göransson

Mindre rollfigurer 
Taxichefen Agusto - Per-Axel Gjöres

Avsnitt 6 sändes av misstag då avsnitt 5 skulle sändas, avsnitt 5 sändes veckan därpå. Veckan efter avsnitt 5 sändes sändes avsnitt 6 ännu en gång.

5 mars sändes inget avsnitt p.g.a. Inomhus-VM i Friidrott.

16 april sändes inget avsnitt p.g.a. Euro Hockey Tour.

Vid Vintergatans Slut: 2010

Rollfigurer 
Billie Ardiles - Fanny Ketter
Mira Ardiles - Philomène Grandin
Peo Persson/Kapten Zoom - Anders Linder
Pax - Sanna Persson Halapi
Femman/Benke Bengtsson - Jonas Sykfont
Ulla - Christina Antonsson
Greven - Anders Jansson
Professorn - Eva Westerling
Lennartsson - André Wickström
Kapten Storm - Per–Axel Gjöres
Crona - Alexander Karim

Spin-off: Pax Jordiska Äventyr, Säsong 1: 2012

Rollfigurer 
Pax - Sanna Persson Halapi
Arga Tanten - Eva Westerling
Snälle Gubben - Erkki Orava
Berättare - Anders Linder

Spin-off: Pax Jordiska Äventyr, Säsong 2: 2014

Rollfigurer 
Pax - Sanna Persson Halapi
Arga Tanten - Eva Westerling
Snälle Gubben - Erkki Orava
Berättare - Anders Linder

Se även 
Vintergatan 5a
Vintergatan 5b
Tillbaka till Vintergatan
Vid Vintergatans slut
Pax Jordiska Äventyr

Källor
Källa för sändningstider

Sommarlovsprogram
Vintergatan
Svenska barnprogram på TV